Альянс Премьер-лиги 1983/84 — 5-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии. В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Гейтсхед (из Северной Премьер-лиги)
 Киддерминстер Харриерс (из Южной Футбольной лиги)

Выбывшие команды
 Барроу (в Северную Премьер-лигу)
 Стэттфорд Рейнджерс (в Южную Футбольную лигу)

Турнирная таблица

Выборы 
Как победитель Альянса Премьер-лиги, «Мейдстон Юнайтед» выиграл право претендовать на избрание в Футбольную лигу во второй раз, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1983/84. Голосование прошло следующим образом:

В результате «Мейдстон Юнайтед» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1983
Англия-5
Футбол в Европе в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1983 году
Спорт в Великобритании в 1984 году